Doris Fisher peut faire référence à : 

  (1978-), chanteuse et auteur-compositeur américaine
  (1931-), fondatrice de The Gap, Inc.
 Doris Fisher, baronne Fisher de Rednal (1919–2005), pair et femme politique britannique